Deltocyathus är ett släkte av koralldjur. Deltocyathus ingår i familjen Caryophylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Deltocyathus